Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 10. až 14. lednem 2018. Účastnilo se jí devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo čtrnáct do navazujícího ženského singlu. Dvanáct tenistek řádně a Bulharka Viktorija Tomovová s Američankou Bernardou Perovou jako tzv. šťastné poražené po odstoupení Chorvatky Any Konjuhové pro zranění lokte a Rusky Margarity Gasparjanové v týdnu před zahájením dvouhry.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018